Le nom béryl et ses variantes linguistiques (dont l'anglais beryl) viennent du latin beryllus, lui-même issu du grec  (« cristal de la couleur de l'eau de mer »).

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (1729) Beryl est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 L'Ariane béryl (Amazilia beryllina) est un colibri d'Amérique centrale.
 Le Calliste béryl (Tangara nigroviridis) est un passereau, de la famille des Thraupidae.

Informatique 
 Beryl est un fork temporaire du gestionnaire de fenêtres Compiz.

Météorologie 
 Plusieurs tempêtes tropicales de l'océan Atlantique ont été nommées Beryl : en 1982, 1988, 1994, 2000 et 2006.

Minéralogie 
 Le béryl est un minéral, dont le béryl rouge, l'émeraude et l'héliodore sont des variétés.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Le Béryl Blanc est un traité d'astrologie tibétaine du .
 Le Béryl Bleu est un traité de médecine tibétaine du .

Culture et société

Armées 
 Béryl est le nom donné au second essai nucléaire français en 1962, devenu célèbre en raison de l'accident de Béryl.
 Le Beryl est un fusil d'assaut polonais.
 Le Mini-Beryl en est une version destinée aux forces spéciales.

Aviation 
 Le CP750 Béryl est un avion pour la voltige conçu par Claude Piel.

Bâtiments 
 La résidence Béryl est l'une des quatre tours de l'îlot Galaxie, place d'Italie à Paris.

Cinéma 
  est un film britannique réalisé par Maurice Elvey, sorti en 1921.

Entreprises et produits 
 Beryl est un distributeur français de chaussures et accessoires.

Littérature et bande dessinée 
 Guillaume et Pauline de Saint-Béryl sont des personnages de fiction récurrents des romans d'Annie Jay.
 la reine Beryl est un personnage du manga Sailor Moon.
 Le Diadème de béryls (), est l'une des 56 nouvelles d'Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes.
 Les Irradiés de Béryl est un témoignage collectif de cinq auteurs sur l'accident de Béryl.

Anthroponyme

Prénom 
  est un prénom épicène, dont Béryl est une variante francisée.
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Béryl, consulter la liste générée automatiquement.
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Beryl, consulter la liste générée automatiquement.

Pseudonyme 
 Michèle Béryl est le nom de scène de Gabrielle Odette Boyet (1904-1982), une actrice française.

Toponyme 
 Beryl Spring est une source chaude située dans le , dans le parc national de Yellowstone (États-Unis).